2001 — может означать:

 натуральное число между 2000 и 2002.
 2001 год — невисокосный год григорианского календаря.
 2001, ежедневная газета Венесуэлы.

В астрономии
 (2001) Эйнштейн — небольшой астероид главного пояса, который был открыт 5 марта 1973 года швейцарским астрономом Паулем Вильдом.
 NGC 2001 — рассеянное скопление в созвездии Золотая Рыба.

В литературе
 2001 год в литературе
 2001: Космическая одиссея (роман) — роман Артура Кларка, написанный в 1968 году.

В кино и театре
 2001 год в кино
 2001 год в театре
 Космическая одиссея 2001 года — культовый научно-фантастический фильм американского режиссёра Стэнли Кубрика 1968 года

В музыке
 2001 год в музыке
 2001 — альбом рэпера Dr. Dre (1999).
 2001, альбом 1977 года бразильского пианиста Эумира Деодато.

В науке
 2001 год в науке